Трейвеон Томас Уильямс (, 18 октября 1997, Хьюстон, Техас) — американский футболист, раннинбек клуба НФЛ «Цинциннати Бенгалс».

Биография 
Трейвеон Уильямс родился 18 октября 1997 года в Хьюстоне. Он учился в старшей школе имени Кортеса Юинга Кинга. За два года в составе школьной футбольной команды он набрал около 4 000 выносных ярдов и занёс более 40 тачдаунов. На момент окончания школы Уильямс занимал седьмое место в рейтинге лучших бегущих страны по версии сайта 247Sports.

Любительская карьера 
В 2016 году Уильямс поступил в Техасский университет A&M, первокурсником дебютировал в составе его футбольной команды. В сезоне 2016 года он набрал на выносе 1 057 ярдов, став первым новичком команды, добившимся такого результата. В 2017 году его выбрали одним из капитанов нападения. Трейвеон сыграл в двенадцати матчах, набрал 798 ярдов и занёс восемь тачдаунов.

Последним в колледже для него стал сезон 2018 года. Уильямс начал в стартовом составе все двенадцать матчей Эггис, набрал в них 1 760 ярдов и сделал 18 тачдаунов. По результатам опросов тренеров и журналистов Associated Press он вошёл в символическую сборную звёзд Юго-восточной конференции, претендовал на награду Доука Уокера лучшему раннинбеку студенческого футбола.

Статистика выступлений в NCAA

Профессиональная карьера 
Перед драфтом 2019 года отмечалось, что Уильямс за время своей студенческой карьеры успешно действовал не только как бегущий, но также блокирующий и принимающий. Сильными сторонами игрока назывались быстрое принятие решений, подвижность при поиске прохода на линии скриммиджа, высокую скорость при выходе на свободное пространство. Главным фактором, который мог ограничить его перспективы в НФЛ, называли недостаток физической мощи и не лучшие для бегущего антропометрические данные.

Уильямс был выбран «Цинциннати» в шестом раунде драфта под общим 182 номером. Сумма его четырёхлетнего контракта с клубом составила около 2,7 млн долларов. В регулярном чемпионате 2019 года он был третьим раннинбеком в составе «Бенгалс», принял участие в одиннадцати матчах команды, но сыграл только семь снэпов в нападении, большую часть времени проводя в составе специальных команд.

Статистика выступлений в НФЛ

Регулярный чемпионат

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений в NCAA
 Статистика выступлений в НФЛ

Игроки в американский футбол США
Игроки «Цинциннати Бенгалс»